est la formule brute de plusieurs isomères.

 tétrahydrocannabivarine, numéro CAS , 
 androstènedione, numéro CAS 
 cannabidivarine, numéro CAS